Мантуров — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 

 Мантуров, Денис Валентинович (род. 1969) — министр промышленности и торговли Российской Федерации.
 Мантуров, Олег Васильевич (1936—2011) — советский и российский учёный-математик.
 Мантуров, Михаил Никонович (1917—1996) — Герой Советского Союза.



См. также 
 Мантуров Камень